Haus des Lebens steht für:

 Haus des Lebens (Ägypten), universitätsähnliche Einrichtung im Alten Ägypten, siehe Lebenshaus
 Haus des Lebens (Film), deutscher Spielfilm von Karl Hartl aus dem Jahr 1952
 Haus des Lebens (Roman), Roman von Käthe Lambert aus dem Jahr 1939
 Synonym für Jüdischer Friedhof